Села:
 Щурівка — Харківська область, Балаклійський район
 Щурівка — Чернігівська область, Ічнянський район